Oblast de Leningrado — subdivisão administrativa da Rússia
 Leningrado — antiga denominação da cidade de São Petersburgo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos